OTP, Otp och otp kan syfta på:

 OTP - en form av kryptering som har bevisats vara omöjlig att knäcka om den används på rätt sätt från engelska One-time pad, se engångskrypto
 OTP - ett lösenord som bara är giltigt vid en inloggning eller transaktion från engelsk One-time password, se engångslösenord 
 
OTP NVM - ett Icke-flyktigt datorminne som endast kan programmeras en gång från engelska one-time programmable non-volatile memory
 OTP - en fotbollsklubb från Uleåborg i Finland, se Oulun Työväen Palloilijat